Пена дней () — французский  фильм-драма 1968 года, поставленный режиссёром Шарлем Бельмоном по роману Бориса Виана «Пена дней» (1946).

Сюжет 

Чик влюбляется в Алису из-за общей страсти, которая постепенно пожрёт их пару. Вскоре после этого Колен, главный герой, также влюбляется в женщину, Хлою, которая напоминает ему джазовую композицию Дюка Эллингтона с тем же именем. Но болезнь, ревность и отсутствие денег расстроят их судьбу.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Франции 1968 года
Фантастические фильмы 1968 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Научно-фантастические фильмы Франции
Фильмы на французском языке
Экранизации литературных произведений французских писателей